И́горь Алекса́ндрович Сапры́кин (род. 3 апреля 1938) — советский, российский дипломат.

Биография 
Окончил МГИМО МИД СССР (1961) и Курсы усовершенствования руководящих дипломатических работников при Дипломатической академии МИД СССР (1989). На дипломатической работе с 1961 года. Владеет английским и французским языками.
 1961—1966 гг. — референт-стажёр, атташе Посольства СССР в Великобритании.
 1966—1970 гг. — третий, второй секретарь Управления по планированию внешнеполитических мероприятий МИД СССР.
 1970—1973 гг. — второй, первый секретарь Посольства СССР в Центральноафриканской Республике.
 1973—1975 гг. — первый секретарь Второго европейского отдела МИД СССР.
 1975—1979 гг. — советник Посольства СССР в Австралии.
 1979—1986 гг. — советник, заведующий сектором Второго европейского отдела МИД СССР.
 1986—1988 гг. — заведующий сектором, заместитель заведующего отделом Управления стран Тихого океана и Юго-Восточной Азии МИД СССР.
 1989—1992 гг. — советник-посланник Посольства СССР, затем (с 1991) России в Бангладеш.
 1992 г. — посол по особым поручениям МИД России.
 27 апреля 1992 — 15 мая 1993 гг. — руководитель делегации России на переговорах с Белоруссией.
 7 августа 1992 — 25 ноября 1996 гг. — Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Белоруссии.
 2 ноября 1996 — 26 июля 2000 гг. — Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Албании.
 2000—2002 гг. — директор Департамента лингвистического обеспечения МИД России.
С 2003 г. — посол по особым поручениям МИД России.

Дипломатический ранг 
 Чрезвычайный и полномочный посол (22 апреля 1992).

Награды и почётные звания 
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (21 июня 1996 года) — за заслуги перед государством, большой вклад в проведение внешнеполитического курса и обеспечение национальных интересов России, мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга;
 Медаль «В память 850-летия Москвы»;
 Почётный работник Министерства иностранных дел Российской Федерации.

Семья 
Родители — Александр Михайлович Сапрыкин (1894—1947), мастер прокатного цеха завода «Серп и молот» и Александра Семёновна Сапрыкина (1898—1992). Женат на Елене Викторовне Сапрыкиной. Имеет троих сыновей: Филиппа (р. 1967), Дениса (р. 1972) и Тараса (р. 1975).

Примечания

Ссылки 
 Биография на personize.ru
 Биография на rusperson.com

Литература 
 Кто есть кто в России и в ближнем зарубежье: Справочник. — М: Издательский дом «Новое время», «Всё для Вас», 1993. ISBN 5-86564-033-X

Выпускники МГИМО
Послы Российской Федерации в Белоруссии
Послы Российской Федерации в Албании
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании